Hr. Ms. O 10, een Nederlandse onderzeeboot van de O 9-klasse.
USS O-10, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.